Plaats in Indonesië
 Melikan (Rongkop), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Melikan (Wedi), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java